Чемпионат Европы по дзюдо 1977 года проходил в Людвигсхафене-на-Рейне (ФРГ) 14 мая.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Judo — 1977 European Championships — Results Men (the-sports.org)

1977 год в дзюдо
Спорт в Германии в 1977 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1977 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Людвигсхафене
События 14 мая
Чемпионаты Европы в 1977 году
Международные соревнования по дзюдо в Германии